Ristl ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Ristl (1685–1752), österreichischer Theologe 
 Mart Ristl (* 1996), deutscher Fußballspieler